Южное Бутово может означать:

 Южное Бутово — район Москвы.
 Южное Бутово — телевизионное шоу Первого канала.

См. также 
 Бутово (значения)